Slavina (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Slavina (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna